Лупша () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Лупша () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Лупша.
 Лупша () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Хогіз.